Степан Хачатурович Андраникян (20 августа 1927, Майкоп, , Краснодарский край, РСФСР — 16 февраля 2017, Ереван, Армения) — советский и армянский живописец, художник-постановщик кино и режиссёр-мультипликатор, народный художник Республики Армения (2011).

Биография 
В 1932 году вместе с семьёй переехал в Ереван. В 1947 году закончил Ереванское художественное училище имени Ф. Терлемезяна. В 1954 году окончил художественный факультет ВГИКа (мастерская И. А. Шпинеля). После окончания ВГИКа работал на «Ленфильме».

С 1955 года работал художником на киностудии «Арменфильм». В 1970—1982 годах был художественным руководителем мультипликационной группы киностудии. Был режиссёром и художником-постановщиком нескольких мультфильмов, снятых на студии («Невеста солнца», «Пингвин Вин», «Жил-был ёжик», «Непокорный»). Преподавал в Ереванском государственном институте театра и кино, профессор. Художник-постановщик многих кинокартин, участвовал в создании почти 30 кинофильмов.

Как художник рисовал портреты и пейзажи.

Награды и звания 
 Заслуженный художник Армянской ССР (1967).
 Золотая медаль Министерства культуры Армении (2010).
 Народный художник Республики Армения (2011).

Фильмография

Художник 

  — Когда рядом друзья (художник по костюмам)
  — Тропою грома (художник по костюмам)
  — Кому улыбается жизнь
  — Северная радуга
  — Дорога
  — Тжвжик («Печёнка») (короткометражный)
  — Огонь (короткометражный)
  — Путь на арену
  — Губная помада №4 (Շրթներկ №4)
  — Мсье Жак и другие (новелла «Издержки вежливости»)
  — Охотник из Лалвара
  — Жара (короткометражный)
  — Цвет граната (художник-постановщик)
  — Мы и наши горы
  — Царь Чах-Чах (новелла «Честь бедняка») (художник-постановщик)
  — Родник Эгнар (Հեղնար աղբյուր)
  — Твёрдая порода (Կարծր ապար)
  — Рождение
  — Звезда надежды (Հուսո աստղ)
  — Умри на коне
  — Земля и золото (художник-постановщик)
  — Алмаст (Ալմաստ)
  — Тоска

Мультфильмы 
  — Невеста солнца
  — Жил-был ёжик
  — Пингвин Вин

Фестивали и награды 
 «Невеста солнца» — 6 Всесоюзный кинофестиваль (Алма-Ата, 1973) по разделу мультфильмов — 2я премия; 
 «Жил-был ёжик» — 11 Всесоюзный кинофестиваль (Ереван, 1978) по разделу мультфильмов — Приз за воплощение детской сказки.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники художественного факультета ВГИКа
Персоналии:Ленфильм
Персоналии:Арменфильм
Заслуженные художники Армянской ССР
Выпускники Ереванского художественного училища